|-
|(28251)||1999 BW13|| align=right|14,4|| align=right|2,931|| align=right|0,114|| align=right|2,92|| align=right|5,018||MBA||20. januar 1999||Caussols||ODAS
|-
|(28252)||1999 BK15|| align=right|13,9|| align=right|2,655|| align=right|0,130|| align=right|11,77|| align=right|4,326||MBA||26. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(28253)||1999 BA19|| align=right|13,5|| align=right|2,643|| align=right|0,100|| align=right|13,85|| align=right|4,296||MBA||16. januar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28254)||1999 BC21|| align=right|14,2|| align=right|2,439|| align=right|0,138|| align=right|3,05|| align=right|3,808||MBA||16. januar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28255)||1999 BB24|| align=right|14,0|| align=right|2,282|| align=right|0,155|| align=right|3,84|| align=right|3,446||MBA||18. januar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28256)||1999 BL24|| align=right|14,0|| align=right|2,342|| align=right|0,058|| align=right|7,24|| align=right|3,583||MBA||18. januar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28257)||1999 BT24|| align=right|12,9|| align=right|2,641|| align=right|0,130|| align=right|8,24|| align=right|4,292||MBA||18. januar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28258)||1999 BM25|| align=right|13,8|| align=right|2,439|| align=right|0,142|| align=right|8,29|| align=right|3,809||MBA||18. januar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28259)||1999 BY27|| align=right|14,6|| align=right|2,485|| align=right|0,094|| align=right|6,76|| align=right|3,917||MBA||17. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(28260)||1999 BK29|| align=right|14,2|| align=right|2,971|| align=right|0,034|| align=right|3,42|| align=right|5,121||MBA||18. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(28261)||1999 CJ|| align=right|12,5|| align=right|2,979|| align=right|0,090|| align=right|10,54|| align=right|5,140||MBA||4. februar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(28262)||1999 CQ4|| align=right|13,9|| align=right|3,073|| align=right|0,193|| align=right|4,05|| align=right|5,386||MBA||8. februar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(28263)||1999 CR4|| align=right|13,3|| align=right|2,597|| align=right|0,048|| align=right|8,90|| align=right|4,184||MBA||8. februar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(28264)||1999 CJ5|| align=right|12,8|| align=right|2,970|| align=right|0,112|| align=right|10,68|| align=right|5,118||MBA||12. februar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(28265)||1999 CL5|| align=right|13,1|| align=right|2,595|| align=right|0,085|| align=right|14,05|| align=right|4,178||MBA||12. februar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(28266)||1999 CP5|| align=right|13,9|| align=right|2,592|| align=right|0,132|| align=right|9,45|| align=right|4,172||MBA||12. februar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(28267)||1999 CH10|| align=right|13,8|| align=right|2,450|| align=right|0,168|| align=right|4,17|| align=right|3,833||MBA||15. februar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(28268)||1999 CA14|| align=right|14,8|| align=right|2,333|| align=right|0,110|| align=right|4,29|| align=right|3,563||MBA||8. februar 1999||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(28269)||1999 CQ14|| align=right|13,2|| align=right|2,592|| align=right|0,114|| align=right|13,44|| align=right|4,172||MBA||15. februar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(28270)||1999 CS14|| align=right|13,6|| align=right|2,874|| align=right|0,072|| align=right|1,63|| align=right|4,872||MBA||15. februar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(28271)||1999 CK16|| align=right|14,3|| align=right|2,869|| align=right|0,039|| align=right|1,37|| align=right|4,860||MBA||6. februar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(28272)||1999 CY17|| align=right|14,5|| align=right|2,232|| align=right|0,169|| align=right|7,18|| align=right|3,335||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28273)||1999 CD21|| align=right|14,6|| align=right|2,516|| align=right|0,139|| align=right|2,00|| align=right|3,989||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28274)||1999 CF21|| align=right|14,0|| align=right|2,623|| align=right|0,114|| align=right|12,19|| align=right|4,247||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28275)||1999 CM23|| align=right|14,2|| align=right|2,975|| align=right|0,087|| align=right|1,43|| align=right|5,132||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28276)||1999 CN25|| align=right|15,1|| align=right|2,406|| align=right|0,182|| align=right|3,53|| align=right|3,732||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28277)||1999 CN27|| align=right|14,3|| align=right|2,308|| align=right|0,129|| align=right|7,00|| align=right|3,505||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28278)||1999 CQ27|| align=right|12,9|| align=right|2,982|| align=right|0,057|| align=right|11,35|| align=right|5,149||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28279)||1999 CD28|| align=right|13,0|| align=right|3,127|| align=right|0,154|| align=right|8,11|| align=right|5,529||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28280)||1999 CG28|| align=right|14,0|| align=right|2,454|| align=right|0,092|| align=right|7,07|| align=right|3,843||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28281)||1999 CT29|| align=right|12,8|| align=right|2,662|| align=right|0,183|| align=right|12,90|| align=right|4,343||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28282)||1999 CJ35|| align=right|12,6|| align=right|3,006|| align=right|0,091|| align=right|10,37|| align=right|5,211||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28283)||1999 CR35|| align=right|12,9|| align=right|2,978|| align=right|0,049|| align=right|10,57|| align=right|5,138||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28284)||1999 CG37|| align=right|13,5|| align=right|2,697|| align=right|0,029|| align=right|3,52|| align=right|4,429||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28285)||1999 CP39|| align=right|13,7|| align=right|2,650|| align=right|0,174|| align=right|4,24|| align=right|4,313||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28286)||1999 CJ40|| align=right|13,5|| align=right|2,738|| align=right|0,025|| align=right|8,57|| align=right|4,531||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28287)||1999 CT42|| align=right|14,4|| align=right|2,886|| align=right|0,066|| align=right|1,88|| align=right|4,903||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28288)||1999 CL49|| align=right|13,9|| align=right|2,995|| align=right|0,047|| align=right|10,10|| align=right|5,181||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28289)||1999 CT50|| align=right|13,7|| align=right|3,161|| align=right|0,125|| align=right|00,09|| align=right|5,619||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28290)||1999 CY51|| align=right|13,0|| align=right|2,802|| align=right|0,080|| align=right|9,20|| align=right|4,691||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28291)||1999 CX52|| align=right|13,2|| align=right|2,433|| align=right|0,105|| align=right|7,23|| align=right|3,794||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28292)||1999 CX54|| align=right|12,8|| align=right|2,710|| align=right|0,026|| align=right|9,32|| align=right|4,461||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28293)||1999 CN57|| align=right|13,6|| align=right|2,497|| align=right|0,014|| align=right|1,40|| align=right|3,946||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28294)||1999 CS59|| align=right|13,1|| align=right|2,936|| align=right|0,036|| align=right|10,94|| align=right|5,031||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28295)||1999 CE61|| align=right|14,8|| align=right|2,734|| align=right|0,096|| align=right|4,27|| align=right|4,520||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28296)||1999 CQ63|| align=right|14,3|| align=right|2,992|| align=right|0,080|| align=right|11,76|| align=right|5,175||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28297)||1999 CR63|| align=right|13,6|| align=right|2,931|| align=right|0,115|| align=right|7,91|| align=right|5,018||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28298)||1999 CM64|| align=right|14,0|| align=right|2,747|| align=right|0,093|| align=right|6,75|| align=right|4,551||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28299)||1999 CH66|| align=right|14,1|| align=right|2,252|| align=right|0,124|| align=right|4,23|| align=right|3,378||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28300)||1999 CS67|| align=right|13,7|| align=right|3,011|| align=right|0,037|| align=right|10,43|| align=right|5,224||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28301)||1999 CW67|| align=right|13,3|| align=right|2,794|| align=right|0,163|| align=right|6,36|| align=right|4,671||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28302)||1999 CK71|| align=right|13,8|| align=right|3,064|| align=right|0,198|| align=right|2,63|| align=right|5,362||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28303)||1999 CY72|| align=right|13,2|| align=right|2,584|| align=right|0,054|| align=right|11,01|| align=right|4,153||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28304)||1999 CC75|| align=right|13,1|| align=right|2,685|| align=right|0,155|| align=right|10,98|| align=right|4,399||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28305)||1999 CH79|| align=right|14,6|| align=right|2,620|| align=right|0,123|| align=right|1,99|| align=right|4,239||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28306)||1999 CV79|| align=right|13,4|| align=right|3,169|| align=right|0,056|| align=right|8,08|| align=right|5,640||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28307)||1999 CN80|| align=right|13,7|| align=right|2,633|| align=right|0,167|| align=right|12,98|| align=right|4,273||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28308)||1999 CA81|| align=right|14,1|| align=right|2,599|| align=right|0,112|| align=right|15,60|| align=right|4,189||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28309)||1999 CB81|| align=right|14,3|| align=right|2,389|| align=right|0,141|| align=right|4,79|| align=right|3,692||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28310)||1999 CT81|| align=right|14,0|| align=right|3,073|| align=right|0,147|| align=right|5,38|| align=right|5,386||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28311)||1999 CY90|| align=right|15,2|| align=right|2,594|| align=right|0,069|| align=right|13,06|| align=right|4,176||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28312)||1999 CH94|| align=right|13,4|| align=right|2,983|| align=right|0,082|| align=right|9,29|| align=right|5,151||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28313)||1999 CU99|| align=right|13,6|| align=right|2,839|| align=right|0,112|| align=right|7,47|| align=right|4,782||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28314)||1999 CG100|| align=right|13,4|| align=right|2,943|| align=right|0,066|| align=right|3,10|| align=right|5,049||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28315)||1999 CD101|| align=right|13,6|| align=right|3,044|| align=right|0,053|| align=right|5,05|| align=right|5,309||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28316)||1999 CK101|| align=right|13,9|| align=right|2,850|| align=right|0,117|| align=right|2,75|| align=right|4,810||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28317)||1999 CA106|| align=right|15,1|| align=right|2,656|| align=right|0,083|| align=right|1,66|| align=right|4,328||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28318)||1999 CE106|| align=right|15,0|| align=right|2,323|| align=right|0,162|| align=right|3,94|| align=right|3,539||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28319)||1999 CR107|| align=right|14,4|| align=right|2,668|| align=right|0,165|| align=right|12,45|| align=right|4,358||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28320)||1999 CG110|| align=right|13,0|| align=right|3,134|| align=right|0,222|| align=right|16,31|| align=right|5,547||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28321)||1999 CV110|| align=right|14,1|| align=right|2,310|| align=right|0,192|| align=right|5,01|| align=right|3,510||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28322)||1999 CK111|| align=right|14,2|| align=right|2,601|| align=right|0,094|| align=right|2,91|| align=right|4,195||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28323)||1999 CP112|| align=right|14,8|| align=right|2,973|| align=right|0,087|| align=right|10,47|| align=right|5,125||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28324)||1999 CN114|| align=right|14,7|| align=right|2,316|| align=right|0,172|| align=right|5,95|| align=right|3,524||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28325)||1999 CK118|| align=right|13,4|| align=right|2,654|| align=right|0,113|| align=right|12,93|| align=right|4,323||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28326)||1999 CY120|| align=right|13,3|| align=right|2,697|| align=right|0,111|| align=right|13,90|| align=right|4,430||MBA||11. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28327)||1999 CT123|| align=right|14,9|| align=right|2,680|| align=right|0,159|| align=right|12,28|| align=right|4,387||MBA||11. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28328)||1999 CN125|| align=right|13,5|| align=right|2,673|| align=right|0,154|| align=right|12,37|| align=right|4,371||MBA||11. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28329)||1999 CD150|| align=right|14,8|| align=right|2,389|| align=right|0,207|| align=right|2,56|| align=right|3,693||MBA||13. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(28330)||1999 CG152|| align=right|14,7|| align=right|3,080|| align=right|0,134|| align=right|00,36|| align=right|5,404||MBA||12. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(28331)||1999 CD156|| align=right|13,9|| align=right|3,048|| align=right|0,098|| align=right|7,87|| align=right|5,320||MBA||14. februar 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28332)||1999 DU1|| align=right|14,8|| align=right|2,533|| align=right|0,208|| align=right|7,31|| align=right|4,030||MBA||18. februar 1999||Haleakala||NEAT
|-
|(28333)||1999 DW1|| align=right|13,5|| align=right|3,008|| align=right|0,063|| align=right|11,17|| align=right|5,217||MBA||18. februar 1999||Haleakala||NEAT
|-
|(28334)||1999 DJ2|| align=right|13,2|| align=right|3,130|| align=right|0,056|| align=right|13,74|| align=right|5,537||MBA||19. februar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(28335)||1999 DN2|| align=right|12,3|| align=right|3,245|| align=right|0,050|| align=right|14,71|| align=right|5,844||MBA||19. februar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(28336)||1999 DZ4|| align=right|14,0|| align=right|2,931|| align=right|0,112|| align=right|15,43|| align=right|5,018||MBA||17. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28337)||1999 EA2|| align=right|15,3|| align=right|2,576|| align=right|0,245|| align=right|4,03|| align=right|4,134||MBA||9. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(28338)||1999 EL2|| align=right|13,8|| align=right|3,192|| align=right|0,032|| align=right|2,92|| align=right|5,702||MBA||10. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(28339)||1999 EC3|| align=right|13,9|| align=right|2,990|| align=right|0,094|| align=right|10,59|| align=right|5,169||MBA||10. marec 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(28340)||1999 EG5|| align=right|12,3|| align=right|3,015|| align=right|0,147|| align=right|11,84|| align=right|5,234||MBA||13. marec 1999||Yatsuka||H. Abe
|-
|(28341)||1999 EU5|| align=right|13,3|| align=right|2,899|| align=right|0,022|| align=right|3,00|| align=right|4,936||MBA||13. marec 1999||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(28342)||1999 FB9|| align=right|13,5|| align=right|2,931|| align=right|0,062|| align=right|2,86|| align=right|5,016||MBA||19. marec 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28343)||1999 FG9|| align=right|12,4|| align=right|3,119|| align=right|0,228|| align=right|16,52|| align=right|5,509||MBA||20. marec 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28344)||1999 FE19|| align=right|14,1|| align=right|2,575|| align=right|0,171|| align=right|4,56|| align=right|4,132||MBA||22. marec 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28345)||1999 FL19|| align=right|13,5|| align=right|3,063|| align=right|0,138|| align=right|3,14|| align=right|5,360||MBA||22. marec 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|28346 Kent||1999 FV19|| align=right|13,6|| align=right|2,745|| align=right|0,125|| align=right|9,19|| align=right|4,548||MBA||19. marec 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(28347)||1999 FD22|| align=right|12,9|| align=right|3,138|| align=right|0,078|| align=right|8,62|| align=right|5,559||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28348)||1999 FO23|| align=right|12,6|| align=right|3,016|| align=right|0,060|| align=right|9,34|| align=right|5,238||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28349)||1999 FB26|| align=right|12,9|| align=right|2,812|| align=right|0,148|| align=right|9,91|| align=right|4,714||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28350)||1999 FC26|| align=right|12,8|| align=right|3,015|| align=right|0,101|| align=right|9,95|| align=right|5,235||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28351)||1999 FP29|| align=right|15,2|| align=right|2,226|| align=right|0,066|| align=right|4,46|| align=right|3,321||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28352)||1999 FF31|| align=right|12,4|| align=right|3,017|| align=right|0,081|| align=right|10,93|| align=right|5,240||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28353)||1999 FH32|| align=right|14,2|| align=right|2,245|| align=right|0,189|| align=right|3,48|| align=right|3,362||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28354)||1999 FV33|| align=right|13,0|| align=right|3,231|| align=right|0,099|| align=right|11,84|| align=right|5,807||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28355)||1999 FW33|| align=right|13,3|| align=right|3,210|| align=right|0,096|| align=right|6,83|| align=right|5,749||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28356)||1999 FF38|| align=right|14,7|| align=right|2,572|| align=right|0,218|| align=right|6,98|| align=right|4,124||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28357)||1999 FB40|| align=right|13,7|| align=right|2,639|| align=right|0,063|| align=right|14,54|| align=right|4,287||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28358)||1999 FW48|| align=right|13,2|| align=right|3,068|| align=right|0,103|| align=right|6,74|| align=right|5,374||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28359)||1999 FP52|| align=right|13,6|| align=right|3,092|| align=right|0,091|| align=right|6,28|| align=right|5,436||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28360)||1999 FU55|| align=right|13,1|| align=right|2,912|| align=right|0,058|| align=right|3,27|| align=right|4,967||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28361)||1999 FF59|| align=right|14,2|| align=right|2,611|| align=right|0,259|| align=right|4,86|| align=right|4,218||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28362)||1999 GP5|| align=right|12,5|| align=right|2,927|| align=right|0,073|| align=right|13,02|| align=right|5,008||MBA||7. april 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(28363)||1999 GN6|| align=right|14,4|| align=right|2,933|| align=right|0,089|| align=right|00,96|| align=right|5,023||MBA||14. april 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(28364)||1999 GN7|| align=right|13,5|| align=right|2,948|| align=right|0,181|| align=right|12,05|| align=right|5,062||MBA||7. april 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28365)||1999 GF14|| align=right|13,3|| align=right|2,703|| align=right|0,081|| align=right|14,06|| align=right|4,442||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28366)||1999 GA16|| align=right|14,3|| align=right|2,703|| align=right|0,193|| align=right|5,32|| align=right|4,442||MBA||9. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28367)||1999 GO16|| align=right|13,2|| align=right|2,927|| align=right|0,206|| align=right|9,44|| align=right|5,007||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28368)||1999 GW18|| align=right|12,9|| align=right|3,245|| align=right|0,027|| align=right|7,08|| align=right|5,844||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28369)||1999 GA21|| align=right|13,3|| align=right|3,171|| align=right|0,039|| align=right|13,15|| align=right|5,647||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28370)||1999 GK34|| align=right|13,5|| align=right|2,873|| align=right|0,063|| align=right|10,39|| align=right|4,870||MBA||6. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28371)||1999 GG39|| align=right|12,8|| align=right|2,991|| align=right|0,073|| align=right|10,12|| align=right|5,172||MBA||12. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28372)||1999 HU|| align=right|12,7|| align=right|2,998|| align=right|0,041|| align=right|9,22|| align=right|5,191||MBA||18. april 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(28373)||1999 HL3|| align=right|12,1|| align=right|3,178|| align=right|0,165|| align=right|11,52|| align=right|5,664||MBA||18. april 1999||Catalina||CSS
|-
|(28374)||1999 HL11|| align=right|13,3|| align=right|3,210|| align=right|0,134|| align=right|00,14|| align=right|5,751||MBA||17. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28375)||1999 JC|| align=right|13,4|| align=right|3,112|| align=right|0,153|| align=right|00,14|| align=right|5,489||MBA||2. maj 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(28376)||1999 JX19|| align=right|15,1|| align=right|2,202|| align=right|0,178|| align=right|4,00|| align=right|3,267||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28377)||1999 JC24|| align=right|13,3|| align=right|2,680|| align=right|0,140|| align=right|11,96|| align=right|4,388||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28378)||1999 JN24|| align=right|13,0|| align=right|2,990|| align=right|0,075|| align=right|10,98|| align=right|5,170||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28379)||1999 JK37|| align=right|14,5|| align=right|2,193|| align=right|0,079|| align=right|7,89|| align=right|3,248||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28380)||1999 JO38|| align=right|13,2|| align=right|2,810|| align=right|0,138|| align=right|8,56|| align=right|4,710||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28381)||1999 JQ39|| align=right|12,8|| align=right|2,982|| align=right|0,103|| align=right|11,25|| align=right|5,148||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28382)||1999 JZ48|| align=right|15,4|| align=right|2,421|| align=right|0,195|| align=right|00,49|| align=right|3,767||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28383)||1999 JX68|| align=right|14,0|| align=right|2,642|| align=right|0,081|| align=right|10,62|| align=right|4,294||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28384)||1999 JT76|| align=right|13,6|| align=right|2,428|| align=right|0,140|| align=right|6,98|| align=right|3,782||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28385)||1999 JX76|| align=right|12,3|| align=right|3,224|| align=right|0,068|| align=right|15,71|| align=right|5,788||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28386)||1999 JD79|| align=right|13,0|| align=right|3,040|| align=right|0,062|| align=right|9,80|| align=right|5,299||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28387)||1999 JE79|| align=right|12,5|| align=right|3,103|| align=right|0,165|| align=right|17,44|| align=right|5,465||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28388)||1999 JM86|| align=right|12,6|| align=right|3,058|| align=right|0,141|| align=right|11,55|| align=right|5,347||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28389)||1999 JN95|| align=right|13,5|| align=right|3,007|| align=right|0,078|| align=right|9,48|| align=right|5,213||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28390)||1999 JW131|| align=right|14,7|| align=right|2,246|| align=right|0,174|| align=right|5,29|| align=right|3,366||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28391)||1999 LV11|| align=right|12,9|| align=right|3,151|| align=right|0,225|| align=right|15,94|| align=right|5,592||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28392)||1999 NQ11|| align=right|14,0|| align=right|2,694|| align=right|0,046|| align=right|2,72|| align=right|4,421||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28393)||1999 RB12|| align=right|14,2|| align=right|3,211|| align=right|0,159|| align=right|7,05|| align=right|5,753||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|28394 Mittag-Leffler||1999 RY36|| align=right|15,7|| align=right|2,789|| align=right|0,144|| align=right|1,34|| align=right|4,657||MBA||13. september 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(28395)||1999 RZ42|| align=right|13,6|| align=right|2,578|| align=right|0,218|| align=right|16,43|| align=right|4,139||MBA||3. september 1999||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|28396 Eymann||1999 RY44|| align=right|15,1|| align=right|2,342|| align=right|0,126|| align=right|6,37|| align=right|3,585||MBA||13. september 1999||Guitalens||A. Klotz
|-
|(28397)||1999 RK53|| align=right|15,1|| align=right|2,347|| align=right|0,105|| align=right|6,93|| align=right|3,594||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28398)||1999 RE55|| align=right|15,5|| align=right|2,559|| align=right|0,107|| align=right|3,17|| align=right|4,092||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28399)||1999 RY136|| align=right|13,5|| align=right|3,006|| align=right|0,082|| align=right|9,43|| align=right|5,211||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28400)||1999 RW160|| align=right|15,5|| align=right|2,961|| align=right|0,197|| align=right|1,50|| align=right|5,096||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28401)||1999 RT165|| align=right|13,7|| align=right|3,064|| align=right|0,080|| align=right|1,70|| align=right|5,362||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28402)||1999 RV211|| align=right|14,7|| align=right|2,295|| align=right|0,098|| align=right|6,33|| align=right|3,477||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28403)||1999 TY|| align=right|14,0|| align=right|2,595|| align=right|0,213|| align=right|17,50|| align=right|4,180||MBA||1. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(28404)||1999 TQ5|| align=right|14,7|| align=right|2,592|| align=right|0,171|| align=right|4,06|| align=right|4,172||MBA||1. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(28405)||1999 TG13|| align=right|14,9|| align=right|2,251|| align=right|0,196|| align=right|4,70|| align=right|3,376||MBA||10. oktober 1999||Oohira||T. Urata
|-
|(28406)||1999 TB100|| align=right|13,4|| align=right|2,831|| align=right|0,065|| align=right|17,03|| align=right|4,763||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28407)||1999 TH135|| align=right|14,3|| align=right|2,586|| align=right|0,118|| align=right|6,74|| align=right|4,157||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28408)||1999 TS222|| align=right|14,7|| align=right|2,771|| align=right|0,037|| align=right|7,99|| align=right|4,613||MBA||2. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28409)||1999 TQ226|| align=right|14,7|| align=right|2,627|| align=right|0,164|| align=right|2,93|| align=right|4,258||MBA||3. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(28410)||1999 TE246|| align=right|13,8|| align=right|3,031|| align=right|0,080|| align=right|8,54|| align=right|5,276||MBA||8. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(28411)||1999 TQ284|| align=right|16,1|| align=right|2,336|| align=right|0,146|| align=right|6,85|| align=right|3,569||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28412)||1999 UY13|| align=right|14,3|| align=right|2,286|| align=right|0,130|| align=right|3,56|| align=right|3,456||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(28413)||1999 UT26|| align=right|14,5|| align=right|2,632|| align=right|0,038|| align=right|4,74|| align=right|4,268||MBA||30. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(28414)||1999 UH46|| align=right|14,8|| align=right|2,554|| align=right|0,067|| align=right|9,16|| align=right|4,080||MBA||31. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(28415)||1999 VE27|| align=right|15,2|| align=right|2,634|| align=right|0,103|| align=right|5,31|| align=right|4,274||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28416)||1999 VW31|| align=right|16,1|| align=right|2,264|| align=right|0,159|| align=right|3,15|| align=right|3,405||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28417)||1999 VA50|| align=right|14,2|| align=right|2,348|| align=right|0,165|| align=right|6,52|| align=right|3,597||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28418)||1999 VQ54|| align=right|16,8|| align=right|2,300|| align=right|0,146|| align=right|00,42|| align=right|3,487||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28419)||1999 VA67|| align=right|15,5|| align=right|2,290|| align=right|0,183|| align=right|6,21|| align=right|3,465||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28420)||1999 VC78|| align=right|14,0|| align=right|3,104|| align=right|0,146|| align=right|15,75|| align=right|5,468||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28421)||1999 VH87|| align=right|14,9|| align=right|1,928|| align=right|0,091|| align=right|24,29|| align=right|2,676||MBA||6. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(28422)||1999 VA154|| align=right|14,2|| align=right|2,760|| align=right|0,094|| align=right|9,59|| align=right|4,583||MBA||13. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(28423)||1999 WN3|| align=right|13,6|| align=right|3,217|| align=right|0,073|| align=right|3,38|| align=right|5,768||MBA||28. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(28424)||1999 XA|| align=right|14,2|| align=right|2,421|| align=right|0,245|| align=right|11,92|| align=right|3,767||MBA||1. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28425)||1999 XL24|| align=right|14,2|| align=right|2,526|| align=right|0,113|| align=right|4,82|| align=right|4,014||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28426)||1999 XV28|| align=right|14,7|| align=right|2,701|| align=right|0,018|| align=right|3,49|| align=right|4,438||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28427)||1999 XP42|| align=right|15,4|| align=right|2,550|| align=right|0,152|| align=right|1,49|| align=right|4,072||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28428)||1999 XQ43|| align=right|15,3|| align=right|2,275|| align=right|0,149|| align=right|1,80|| align=right|3,431||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28429)||1999 XF75|| align=right|15,1|| align=right|2,275|| align=right|0,221|| align=right|5,27|| align=right|3,431||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28430)||1999 XP124|| align=right|15,2|| align=right|2,268|| align=right|0,126|| align=right|7,10|| align=right|3,415||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(28431)||1999 XO136|| align=right|14,3|| align=right|2,258|| align=right|0,142|| align=right|7,44|| align=right|3,393||MBA||13. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(28432)||1999 XY168|| align=right|13,3|| align=right|2,672|| align=right|0,115|| align=right|12,17|| align=right|4,366||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28433)||1999 XP175|| align=right|14,3|| align=right|2,610|| align=right|0,171|| align=right|4,00|| align=right|4,216||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28434)||1999 XL176|| align=right|13,9|| align=right|2,411|| align=right|0,192|| align=right|11,22|| align=right|3,743||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28435)||1999 XW209|| align=right|13,9|| align=right|3,007|| align=right|0,040|| align=right|10,73|| align=right|5,214||MBA||13. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28436)||1999 XJ230|| align=right|15,9|| align=right|2,211|| align=right|0,103|| align=right|4,94|| align=right|3,288||MBA||7. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28437)||1999 YJ16|| align=right|14,5|| align=right|2,208|| align=right|0,139|| align=right|5,07|| align=right|3,280||MBA||31. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(28438)||2000 AG30|| align=right|15,6|| align=right|2,364|| align=right|0,159|| align=right|1,61|| align=right|3,634||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28439)||2000 AM30|| align=right|14,8|| align=right|2,763|| align=right|0,099|| align=right|4,34|| align=right|4,591||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28440)||2000 AN40|| align=right|14,9|| align=right|2,212|| align=right|0,212|| align=right|9,09|| align=right|3,290||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28441)||2000 AE43|| align=right|15,4|| align=right|1,937|| align=right|0,084|| align=right|24,16|| align=right|2,695||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28442)||2000 AN61|| align=right|14,6|| align=right|2,407|| align=right|0,139|| align=right|2,94|| align=right|3,734||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28443)||2000 AP86|| align=right|15,7|| align=right|2,228|| align=right|0,123|| align=right|1,36|| align=right|3,325||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28444)||2000 AP91|| align=right|14,7|| align=right|2,265|| align=right|0,152|| align=right|6,75|| align=right|3,409||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28445)||2000 AQ95|| align=right|13,8|| align=right|2,707|| align=right|0,100|| align=right|13,65|| align=right|4,454||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28446)||2000 AQ96|| align=right|14,8|| align=right|2,313|| align=right|0,173|| align=right|3,99|| align=right|3,518||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28447)||2000 AW96|| align=right|15,0|| align=right|2,273|| align=right|0,123|| align=right|4,07|| align=right|3,426||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28448)||2000 AN97|| align=right|13,6|| align=right|2,360|| align=right|0,167|| align=right|8,59|| align=right|3,624||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28449)||2000 AK117|| align=right|14,3|| align=right|2,668|| align=right|0,070|| align=right|4,26|| align=right|4,357||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28450)||2000 AB119|| align=right|14,9|| align=right|2,238|| align=right|0,095|| align=right|4,30|| align=right|3,348||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28451)||2000 AD129|| align=right|15,3|| align=right|2,397|| align=right|0,174|| align=right|1,71|| align=right|3,709||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28452)||2000 AD130|| align=right|15,3|| align=right|2,375|| align=right|0,193|| align=right|7,36|| align=right|3,660||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28453)||2000 AE131|| align=right|14,8|| align=right|2,658|| align=right|0,049|| align=right|3,18|| align=right|4,332||MBA||6. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28454)||2000 AF137|| align=right|13,4|| align=right|2,581|| align=right|0,196|| align=right|15,68|| align=right|4,147||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28455)||2000 AV137|| align=right|13,8|| align=right|2,572|| align=right|0,166|| align=right|15,15|| align=right|4,124||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28456)||2000 AY137|| align=right|13,7|| align=right|2,544|| align=right|0,143|| align=right|7,36|| align=right|4,057||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28457)||2000 AX143|| align=right|14,8|| align=right|2,344|| align=right|0,084|| align=right|6,24|| align=right|3,587||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28458)||2000 AL144|| align=right|14,5|| align=right|2,547|| align=right|0,163|| align=right|18,23|| align=right|4,065||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28459)||2000 AW144|| align=right|14,3|| align=right|3,233|| align=right|0,300|| align=right|1,51|| align=right|5,812||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28460)||2000 AY163|| align=right|14,7|| align=right|2,587|| align=right|0,069|| align=right|4,46|| align=right|4,161||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28461)||2000 AL164|| align=right|13,3|| align=right|2,480|| align=right|0,139|| align=right|6,86|| align=right|3,906||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28462)||2000 AO164|| align=right|13,8|| align=right|2,321|| align=right|0,113|| align=right|4,98|| align=right|3,534||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28463)||2000 AG168|| align=right|15,4|| align=right|2,367|| align=right|0,062|| align=right|7,60|| align=right|3,642||MBA||7. januar 2000||Farpoint||Farpoint
|-
|(28464)||2000 AZ185|| align=right|14,1|| align=right|2,608|| align=right|0,107|| align=right|14,72|| align=right|4,210||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28465)||2000 AQ237|| align=right|14,1|| align=right|2,385|| align=right|0,180|| align=right|2,00|| align=right|3,684||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28466)||2000 AV243|| align=right|13,8|| align=right|2,685|| align=right|0,216|| align=right|11,84|| align=right|4,400||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28467)||2000 AA244|| align=right|14,5|| align=right|2,238|| align=right|0,126|| align=right|6,98|| align=right|3,348||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28468)||2000 AG246|| align=right|13,3|| align=right|2,582|| align=right|0,059|| align=right|9,72|| align=right|4,148||MBA||12. januar 2000||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(28469)||2000 BU8|| align=right|13,2|| align=right|3,029|| align=right|0,213|| align=right|8,25|| align=right|5,272||MBA||29. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28470)||2000 BJ12|| align=right|15,6|| align=right|2,468|| align=right|0,176|| align=right|2,63|| align=right|3,877||MBA||28. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(28471)||2000 BZ13|| align=right|15,4|| align=right|2,371|| align=right|0,145|| align=right|3,20|| align=right|3,649||MBA||27. januar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(28472)||2000 BE14|| align=right|14,1|| align=right|2,568|| align=right|0,106|| align=right|14,15|| align=right|4,114||MBA||28. januar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(28473)||2000 BF15|| align=right|13,4|| align=right|3,014|| align=right|0,041|| align=right|10,79|| align=right|5,232||MBA||31. januar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(28474)||2000 BB30|| align=right|15,3|| align=right|2,245|| align=right|0,119|| align=right|5,78|| align=right|3,363||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28475)||2000 CU|| align=right|15,2|| align=right|2,284|| align=right|0,122|| align=right|4,75|| align=right|3,451||MBA||1. februar 2000||Catalina||CSS
|-
|(28476)||2000 CK2|| align=right|14,8|| align=right|2,278|| align=right|0,092|| align=right|6,30|| align=right|3,438||MBA||2. februar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(28477)||2000 CB4|| align=right|13,6|| align=right|2,850|| align=right|0,108|| align=right|15,63|| align=right|4,811||MBA||5. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28478)||2000 CR24|| align=right|15,4|| align=right|2,146|| align=right|0,159|| align=right|00,98|| align=right|3,143||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28479)||2000 CF26|| align=right|15,0|| align=right|2,294|| align=right|0,092|| align=right|4,49|| align=right|3,473||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28480)||2000 CL26|| align=right|15,2|| align=right|2,368|| align=right|0,181|| align=right|1,86|| align=right|3,642||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28481)||2000 CO26|| align=right|15,3|| align=right|2,413|| align=right|0,142|| align=right|1,21|| align=right|3,748||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28482)||2000 CK29|| align=right|14,8|| align=right|2,773|| align=right|0,177|| align=right|2,08|| align=right|4,616||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28483)||2000 CJ39|| align=right|15,1|| align=right|2,291|| align=right|0,152|| align=right|1,09|| align=right|3,468||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28484)||2000 CO43|| align=right|15,3|| align=right|2,211|| align=right|0,174|| align=right|4,72|| align=right|3,287||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28485)||2000 CK49|| align=right|15,0|| align=right|2,339|| align=right|0,181|| align=right|5,63|| align=right|3,577||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28486)||2000 CZ51|| align=right|15,0|| align=right|2,185|| align=right|0,143|| align=right|4,70|| align=right|3,229||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28487)||2000 CB58|| align=right|14,3|| align=right|2,621|| align=right|0,067|| align=right|12,15|| align=right|4,244||MBA||5. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28488)||2000 CF58|| align=right|14,2|| align=right|2,304|| align=right|0,047|| align=right|9,23|| align=right|3,497||MBA||5. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28489)||2000 CN58|| align=right|12,2|| align=right|3,187|| align=right|0,056|| align=right|22,79|| align=right|5,689||MBA||5. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28490)||2000 CQ58|| align=right|12,5|| align=right|3,113|| align=right|0,156|| align=right|16,81|| align=right|5,491||MBA||5. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28491)||2000 CC59|| align=right|13,6|| align=right|2,583|| align=right|0,197|| align=right|14,04|| align=right|4,150||MBA||5. februar 2000||Farpoint||Farpoint
|-
|28492 Marik||2000 CM59|| align=right|14,4|| align=right|2,283|| align=right|0,131|| align=right|6,62|| align=right|3,449||MBA||1. februar 2000||Piszkesteto||JATE Asteroid Survey
|-
|(28493)||2000 CC63|| align=right|15,3|| align=right|2,340|| align=right|0,060|| align=right|2,96|| align=right|3,579||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28494)||2000 CW63|| align=right|15,1|| align=right|2,214|| align=right|0,167|| align=right|3,28|| align=right|3,293||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28495)||2000 CA64|| align=right|14,2|| align=right|2,274|| align=right|0,095|| align=right|11,17|| align=right|3,429||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28496)||2000 CR68|| align=right|14,5|| align=right|3,204|| align=right|0,140|| align=right|5,45|| align=right|5,733||MBA||1. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(28497)||2000 CJ69|| align=right|15,8|| align=right|2,356|| align=right|0,190|| align=right|00,12|| align=right|3,617||MBA||1. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(28498)||2000 CL70|| align=right|13,9|| align=right|2,435|| align=right|0,214|| align=right|11,79|| align=right|3,800||MBA||7. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28499)||2000 CG75|| align=right|14,9|| align=right|2,215|| align=right|0,232|| align=right|5,54|| align=right|3,296||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28500)||2000 CW76|| align=right|14,9|| align=right|2,271|| align=right|0,148|| align=right|6,82|| align=right|3,422||MBA||10. februar 2000||Višnjan||K. Korlević
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov